Lelek – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Lelek – wzniesienie w gminie Dzierżoniów
 Lelek – polski folkowy zespół muzyczny

Zwierzęta 
 Lelek chiński
 Lelek egipski
 Lelek etiopski
 Lelek kongijski
 Lelek malgaski
 Lelek rdzawoszyi
 Lelek sundajski
 Lelek zwyczajny

Zobacz też 
 Lelki
 Lelkowate